Comuni
Strona – comune italiano della provincia di Biella
Strona – frazione e sede comunale di Valstrona in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Strona – frazione di Ghemme in provincia di Novara
Strona – frazione di Valduggia in provincia di Vercelli
Torrenti
Strona – torrente della provincia di Varese, affluente del Ticino
Strona – torrente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, affluente del Toce
Strona di Briona – torrente della provincia di Novara, affluente dell'Agogna
Strona di Mosso – torrente della provincia di Biella, affluente del Cervo
Strona di Postua – torrente delle province di Vercelli e di Biella, affluente del Sessera
Strona di Valduggia – torrente della provincia di Vercelli
Valli
Valle Strona – valle della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Valle Strona di Mosso – valle della provincia di Biella.